Гренвиль, Гре́нвилл () может означать:

Фамилия 
 Гренвилл, Брюс (род. 1950) — новозеландский актёр.
 Гренвиль, Джордж (1712—1770) — британский государственный деятель.
 Гренвилл, Лора (род. 1981) — американская теннисистка.
 Гренвилл, Ричард (1541—1591) — английский мореплаватель.
 Гренвиль, Уильям (1759—1834) — 19-й премьер-министр Великобритании.
 Гренвиль, Франсуа Ксавье (1746—1805) — французский писатель.

Другое 
 Гренвилл — город в Гренаде
 Гренвиль — населённый пункт в штате Виктория, Австралия.

Примечания